Church – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa
 Church – wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Lancashire

 Church – album studyjny szwedzkiego duetu Galantis

Zobacz też 
 kościół